Jean Chrétien Baud ist der Name folgender Personen:

* Jean Chrétien Baud (Politiker) (1789–1859), niederländischer Politiker und Kolonialgouverneur 
 Jean Chrétien Baud (Widerstandskämpfer) (1919–1944), niederländischer Widerstandskämpfer